Johannes Jönsson, född 11 juni 1989 i Kalmar, är en svensk professionell ishockeymålvakt som från och med säsongen 2018/2019 spelar för AIK i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser

Födda 1989
Idrottare från Kalmar
Levande personer
Målvakter i AIK Ishockey
Målvakter i Almtuna IS
Målvakter i HC Vita Hästen
Målvakter i Karlskrona HK
Målvakter i Kristianstads IK
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Skövde IK
Målvakter i Tingsryds AIF
Målvakter i Växjö Lakers
Målvakter i Örebro HK
Män
Svenska ishockeymålvakter